Ceuti är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Ceuti ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ceuti är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sierra de Ricote,  meter över havet,  km väster om Ceuti. Runt Ceuti är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Murcia,  km sydost om Ceuti. Trakten runt Ceuti består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia